Николай Николаевич Ващилин (род. 7 апреля 1947 года, Ленинград) — профессиональный спортсмен, каскадёр, постановщик трюков, мастер спорта СССР по самбо (1966), с 1992 года — член Союза кинематографистов России.

Биография 
Николай Ващилин, мастер спорта СССР по самбо с 1966 года, вице-чемпион СССР по самбо 1965, 1967 годов среди молодёжи, чемпион ЦС ДСО «ЗЕНИТ» 1971 года, призёр первенств Ленинграда по дзюдо 1972—1974 годов. Окончил Ленинградский институт авиационного приборостроения  (ныне — ГУАП) в 1972 году, имеет высшее техническое образование. С 1973 по 1985 год — доцент, , руководитель курса трюковой подготовки актёра в ЛГИТМиК, подготовил многих мастеров трюков.С 1985 по 1995 - доцент, проректор по учебной работе Всесоюзного института повышения квалификации руководящих работников и специалистов профессионально-технического образования . 

С 1964 по 1996 год — каскадёр и постановщик трюков киностудии Ленфильм. С 1994 по 1996 годы — заместитель председателя правления киностудии ТРИТЭ Никиты Михалкова. С 1996 по 2001 годы — генеральный директор Баскетбольного клуба «СПАРТАК» (Санкт-Петербург). С 2002 по 2005 годы — PR-директор Баскетбольного клуба «Балтийская звезда», в 2005 г. — директор Санкт-Петербургского отделения ООО «Спортивная Россия».

Подготовил десятки каскадёров в студиях при ЛГИТМиК, Ленфильме и Союзе театральных деятелей РФ. Ставил и выполнял трюки в многочисленных кино- и телефильмах, в том числе «Стрелы Робин Гуда», «Легенда о Тиле», «Д’Артаньян и три мушкетёра», «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона» (сцена схватки Шерлока Холмса и профессора Мориарти у Рейхенбахского водопада), «Остров сокровищ».

Cъёмки фильма «Д’Артаньян и три мушкетёра» 

Владимир Балон в интервью утверждает, что был постановщиком трюков в телефильме «Д’Артаньян и три мушкетёра». Однако, согласно контракту, большинство трюков разрабатывал, готовил к ним артистов и ставил постановщик трюков и каскадёр, ленинградец Николай Ващилин, а Балон — несколько сцен своих поединков с М. Боярским ставил по его просьбе и помогал ставить те сцены, где сам был в кадре.

Отношения с В. Путиным 

В молодости Николай Ващилин обучал азам дзюдо будущего президента РФ Владимира Путина. О Путине Ващилин отзывается резко критически. 
По его словам, в 1982 году, когда Ващилин собирался поехать в Париж на стажировку к Бельмондо, Путин написал на него кляузу о том, что Ващилин якобы связан с бандой Сергея Суслина. В результате стажировка сорвалась. Ващилину грозила тюрьма, поэтому он написал жалобу Андропову. Разбирал дело генерал Олег Калугин, заместитель начальника УКГБ. Ващилин был оправдан, а Путина послали не в западную страну, а в ГДР. Калугина Путин с тех пор ненавидит.

Деятельность в последние годы 

В 1980-е годы о Николае Ващилине писали многие газеты, но с начала 1990-х годов из-за разногласий с Александром Иншаковым Ващилин «выпал из обоймы», и о нём перестали писать, а Владимир Балон единолично присвоил себе славу постановщика трюков в фильме «Д’Артаньян и три мушкетера».

На сегодняшний день Николай Ващилин не занимается профессиональной деятельностью (на пенсии), живёт в Санкт-Петербурге. Написал биографические книги о профессии каскадёра — «На территории любви Никиты Михалкова», «Мы умирали по воле режиссёров».

Фильмография 
Николай Ващилин сыграл эпизодические роли во многих фильмах, снятых с его участием в качестве каскадёра:

Примечания

Ссылки 

https://www.youtube.com/watch?v=pZWvrira_cs
 Sambo.spb.ru
 «Комсомольская правда»
 Журнал «Собеседник». «Владимир Путин бросил в беде своего учителя»
 
 Журнал «7 дней»
 unikino.ru (PDF)
 https://unikino.ru/wp-content/uploads/sk_news/235.pdf
 http://stunt-info.ru/person/VaschilinNikolay
"Собеседник" https://sobesednik.ru/kultura-i-tv/20191217-pora-pora-poraduemsya-40-let-spustya
http://www.221b.ru/cherdak/video/vbl-nnv/video.htm
https://pero-print.ru/catalog/nikolay-vashchilin-my-umirali-po-vole-rezhisserov

Выпускники Санкт-Петербургского университета аэрокосмического приборостроения
Преподаватели Российского государственного института сценических искусств
Члены Союза кинематографистов России